Vincitrice di un titolo nel singolare e nove titoli nel doppio nel circuito ITF, il 28 ottobre 2013 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi 359º. Il 15 dicembre 2014 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio alla posizione nº 350.

Collegamenti esterni